Die Stadt Lyon gliedert sich in neun Arrondissements municipaux, bei denen es sich um Stadtbezirke handelt. Nicht zu verwechseln sind diese Arrondissements mit den frankreichweiten Verwaltungseinheiten mit diesem Namen. Neben Paris und Marseille ist Lyon eine von drei französischen Städten mit Arrondissements municipaux. Grundsätzlich entstanden diese Arrondissements im Jahr 1852, allerdings wurden sie seitdem stark geändert.

Liste der Arrondissements